Boks w programie olimpijskim pojawił się po raz pierwszy na IO 1904. Od tego czasu był rozgrywany na każdych kolejnych igrzyskach olimpijskich, z w wyjątkiem igrzysk w Sztokholmie w 1912 roku. Liczba konkurencji i kategorie wagowe zmieniały się na przestrzeni lat. W 1904 roku rozegrano siedem konkurencji, w 1908 roku zaledwie pięć, a w latach 1984-2000 rozgrywano ich dwanaście. Od 2012 roku rozgrywa się dziesięć konkurencji. Igrzyska w Londynie w 2012 roku były też pierwszymi, na których w boksie rywalizowały kobiety. 

Do 2016 roku i Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro boks był obok zapasów jedną z dwóch ostatnich konkurencji olimpijskich wymagających od uczestników statusu amatora.

Kalendarium

Kategorie wagowe

Tabela medalowa

Zobacz też 
 Medaliści igrzysk olimpijskich w boksie
 Mistrzostwa świata w boksie
 Mistrzostwa świata w boksie kobiet
 Puchar Świata w boksie

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Boks na igrzyskach olimpijskich